Softwarový balíček může být:

 Softwarový balíček (instalace) – soubor pro distribuci programů, instalovaný pomocí správce balíčků, sdružovaný do softwarových repozitářů
 Softwarový balíček (programování) – kolekce souvisejících tříd v programu